Laslo Đere era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Lorenzo Sonego con il punteggio di 2-6, 7-65, 6-4.

Teste di serie 
I primi quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Daniel Evans (secondo turno)
  Taylor Fritz (semifinale)
  Lorenzo Sonego (campione)
  Nikoloz Basilašvili (semifinale)

  Jan-Lennard Struff (quarti di finale) 
  John Millman (secondo turno) 
  Guido Pella (primo turno) 
  Tommy Paul (primo turno)

Wildcard 

  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Federico Gaio (primo turno)

  Giulio Zeppieri (primo turno)

Qualificati 

  Liam Broady (secondo turno)
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)

  Jozef Kovalík (secondo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sardegna Open 2021